Dies ist eine Liste der Länder nach ihrer Anzahl an Personen, die ein Vermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar besitzen, basierend auf der jährlich veröffentlichten Liste The World’s Billionaires des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes. Angegeben ist zudem die jeweils reichste Person und ihr Vermögen. Alle Angaben gelten für den April des Jahres 2022. Zu bedenken ist, dass Vermögen von Politikern oder Königshäusern nicht mitgezählt werden und die meisten Vermögensangaben auf Schätzungen beruhen.

Kontinente nach Anzahl an Milliardären 
Insgesamt gab es 2022 weltweit 2.668 Milliardäre. Asien war mit 1099 der Kontinent mit den meisten Milliardären.

Länder nach Anzahl an Milliardären 
Länder und abhängige Gebiete nach Anzahl an Staatsbürgern, die Milliardäre sind. Die Liste enthält 75 Einträge. (Stand: April 2022).

Siehe auch
 Liste der Länder nach Anzahl an Millionären
Liste der reichsten Menschen

Einzelnachweise 

Milliardäre
Milliardäre
Liste (Personen nach Vermögen)